Helme steht für:

 Helme, Fluss in Thüringen und Sachsen-Anhalt
 Verwaltungsgemeinschaft Helme in Sachsen-Anhalt
 Helme (Estland), Landgemeinde im Kreis Valga im Südosten Estlands

Helme ist der Familienname folgender Personen:
 Mart Helme (* 1949), estnischer Historiker, Politiker und Diplomat
 Martin Helme (* 1976), estnischer Politiker
 Peeter Helme (* 1978), estnischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Übersetzer
 Rein Helme (1954–2003), estnischer Historiker
 Sirje Helme (* 1949), estnische Kunsthistorikerin

Siehe auch:
 Helm